

Patronyme 

 Lopeti Timani (né en 1990), joueur australien d'origine tongienne de rugby à XV ;
 Patrick Timani (?), entrepreneur camerounais ;
 Sitaleki Timani (né en 1986), joueur australien de rugby à XV.